Plusieurs gares ferroviaires françaises portent le nom de Croix (ou de La Croix) :
 Gare de Croix-d'Hins ;
 Gare de Croix-L'Allumette ;
 Gare de Croix-Sainte ;
 Gare de Croix - Wasquehal ;
 Gare de La Croix de Berny ;
 Gare de La Croix-de-Méan ;
 Gare de La Croix-du-Prince ;
 Gare de Bléré - La Croix ;
 Gare de La Vraie-Croix ;
 Gare de Lus-la-Croix-Haute ;
 Gare de Lyon-Croix-Rousse ;
 Gare du Meux - La Croix-Saint-Ouen ;
 Gare de Petit-Croix ;
 Gare de Pontaix - Sainte-Croix ;
 Gare de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

Croix